Odpad může být:
 Odpad
 Nebezpečný odpad
 Komunální odpad
 Biologicky rozložitelný odpad
 Radioaktivní odpad
 Elektroodpad
 Odpad z těžby
 Průmyslový odpad
 Zemědělský odpad
 Kosmický odpad
 Stabilizovaný odpad
 Objemný odpad
 Tepelné znečištění viz bodový zdroj znečištění

filmy
 Odpad město smrt

festival
 Odpad fest